Les principaux cours d'eau de la Russie européenne sont les suivants :
 Cours entièrement russe : la Volga, le Don, le Kama, l'Oka et la Dvina septentrionale,
 Cours partiellement russe : le Dniepr et la Dvina occidentale.

Les cours d'eau les plus importants de la partie asiatique sont les suivants : l'Ob, l'Irtych, l'Ienisseï, l'Angara, la Léna, l'Amour, l'Iana, l'Indigirka et la Kolyma.

Liste par bassin versant

Cours d'eau se jetant dans la mer Baltique 

Dvina occidentale (Daugava)
 Louga
Neva
Volkhov
 Chelon
 Lovat
 Polist
 Msta
 Ouver
 Pola
 Sias
 Narva
 Niémen
 Pregolia

Cours d'eau se jetant dans la mer Caspienne  
 
 Kouma
 Podkoumok
Oural

Terek

La Volga et ses principaux affluents 
Volga
Mologa
Cheksna
Kotorosl
Kostroma
Ounja
Vetlouga
Soura
Oka
Moskova
Istra
Kliazma
Sviaga
Kazanka
Kama
Vichera
Tchoussovaïa
Sylva
Belaïa
Oufa
Sim
Viatka
Samara

Cours d'eau se jetant dans le bassin de la Mer Noire 
Don (mer d'Azov)
Voronej
Matyra

Dniepr

Kouban (mer d'Azov)

Cours d'eau se jetant dans l'océan Arctique 
Onega

Dvina septentrionale
Soukhona
Ioug
Vytchegda
 Vym

Mezen

Petchora
Oussa
Ijma

Kolvitsa

Ponoï

Kovda 

Niva

Paatsjoki

Kem

L'Ob et ses affluents 

Ob
Katoun
Biia
Tom
Tchoulym
Ket
Vassiougan
Vakh
Irtych
Ichim
Tobol
Toura

L'Ienisseï et ses affluents 
Ienisseï
Angara
Selenga
Ouda
Toungouska Pierreuse
Toungouska Inférieure

Le Léna et ses affluents 
Léna
Vitim
Olyokma
Viliouï
Aldan
Amga
Maïa

Autres cours d'eau 
Nadym

Pour

Taz

Piassina

Khatanga

Oléniok
 Paren
Iana
 Adytcha
 Nelguessé
 Tcharky
 Boroulakh
Indiguirka

Alazeïa

Kolyma

Cours d'eau se jetant dans l'océan Pacifique 
Anadyr
Artemovka
Kamtchatka
Okhota
Ouda
Penjina
Razdolnaïa

L'Amour et ses affluents 
Amour
Zeïa
Selemdja
Boureïa
Oussouri

Liste alphabétique des cours d'eau de Russie

Liste des petits cours d'eau 
Cours d'eau ayant une longueur inférieure à  et un débit moyen inférieur à /s et un bassin versant inférieur à 

Andoma, Artcheda, Bitioug, Cheksna, Chocha, Chouïa, Kachinka, Kerjenets, Kotorosl, Ratchka, Moulianka, Nara, Nerl, Ouzola, Podkoumok, Routka, Salda (Taguil), Salda (Toura), Selijarovka, Serebrianka, Tetcha, Viazma, Vytegra, Iaouza

Caractéristiques des cours d'eau principaux 
Cours d'eau : longueur >  ou débit moyen > /s. ou bassin versant > 
(les nombres sont sans espace pour permettre le tri)

Cours d'eau de Russie
Russie